Фудбалски клуб Карабаг () је азербејџански фудбалски клуб. Основан је 1950. године у Агдаму, али је због рата за Нагорно-Карабах премештен у престоницу Баку. Тренутно се такмичи у Премијер лиги Азербејџана.

Историја 
Постали су професионалан клуб 1951. године после изградње стадиона у Агдаму. У Азербејџанску лигу су се пласирали 1966. године. Од 1968. до 1977. су због недостатака финансијских средстава били угашени, а 1977. су организовани под именом Шафак. Од 1991. су стални члан прве лиге. Од 1998. до 2001. су били у најтежој финансијској позицији, мада су играли у европским такмичењима. Били су шампиони 1993. и 1996.

Успеси 
 Прва лига Азербејџана
 Првак (9) : 1993, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022.
 Куп Азербејџана
 Освајач (6) : 1993, 2006, 2009, 2015, 2016, 2017.
 Суперкуп Азербејџана
 Освајач (1) : 1994.

Лигашки и куп успеси

Карабаг у европским такмичењима

Познати бивши играчи 
  Тарлан Ахмедов
  Анатоли Пономарев
  Исак Пупо
  Сергеј Кравченко

Спољашње везе 

 Званични вебсајт
 Профил на EUFO.DE
 Профил на Weltfussball.de
 Профил на Transfermarkt.de
 Профил на National Football Teams.com
 Профил на Football-Lineups.com

К